

События 
 Гибель пифагорейцев в Кротоне.

Римская республика 
 Консулы: Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин.
 Консулы-суффекты: Публий Валерий Публикола (вместо Луция Тарквиния Коллатина), Спурий Лукреций Триципитин (вместо Луция Юния Брута) и Марк Гораций Пульвилл (вместо Спурия Лукреция Триципитина).
 Изгнание Тарквиния Гордого из Рима.
 Первый год Римской республики.
 Союз между Римом и Карфагеном.
 Освящение храма Юпитера на Капитолийском холме.
 Изгнание всех родственников Тарквиния из Рима (в том числе Коллатина).
 Заговор против республики. Его раскрытие и казнь сыновей Брута. Сражение между этрусками (Вейи и Тарквинии) и римлянами. Гибель Брута и Аррунта Тарквиния. Триумф П.Валерия Публиколы.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Чуский полководец Цзы-чан Нан-ва напал на У. уское войско У Цзы-сюя разбило Чу у Юйчжана, усцы захватили Цзюй-чао в Чу, а затем вернулись.
 цайский хоу прибыл представиться чускому вану, но был задержан из-за мехового халата: один халат он подарил Чжао-вану, а второй стал носить сам. Тогда советник Цзы-чан оклеветал цайского князя, и того задержали в Чу на 3 года (по другой версии, он потребовал у цайского Чжао-хоу яшму на поясе). У танского Чэн-гуна Цзы-чан потребовал коня, князь отказался и был заточён в тюрьму на 3 года.
 В 3 луне цзиньцы задержали в чжоуской столице сунского посла Чжун Цзи.
 В 6 луне, в день гуй-хай траурный кортеж Чжао-гуна прибыл из Ганьхоу в Лу, в день у-чэнь луский Дин-гун наследовал власть, в 7 луне, в день гуй-сы Чжао-гун был похоронен. Цзы Цзя-цзы вернулся в Лу (не позволив похоронить с гуном его лошадь, как просил тот), но остальные спутники гуна остались в Ганьхоу.
 В 9 луне в Лу была принесена жертва о дожде, воздвигнут дворец Ян-гун.
 В 10 луне в Лу выпал иней и повредил бобы.

См. также

Примечания